Bieberswalde ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Bieberswalde, Kreis Osterode: Liwa (Miłomłyn), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bieberswalde, Kreis Wehlau: Rutschji (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland